Poa-comum é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Poa annua
 Poa trivialis subsp. trivialis